Франтц — фамилия. Известные носители:

 Франтц, Карл Иванович — российский генерал-лейтенант Отдельного корпуса пограничной стражи.
 Франтц, Константин Карлович (1888—1972) — советский военно-морской инженер, капитан 1 ранга, учёный.
 Франтц, Константин Константинович (1921—1981) — контр-адмирал, сын К. К. Франтца.
 Франтц, Александр Константинович (1924-1991)— капитан 1 ранга, сын К. К. Франтца.
 Франтц, Гурий Александрович — инженер, сын А. К. Франтца.